katholiek volksgeloof, zie Volksdevotie
 Bijgeloof